

Петшиковиці — село в гміні Конти-Вроцлавські Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Петшиковиці — село в гміні Длуґоленка Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Петшиковиці — село в гміні Лодиґовіце Живецького повіту Сілезького воєводства